«Бродя́га» (, Awaara) — индийский фильм-драма на языке хинди, снятый в 1951 году Раджем Капуром, также исполнившим главную роль. Картина сочетает социальные и реформистские темы с жанрами криминального фильма, романтической комедии и музыкальной мелодрамы. Сюжет вращается вокруг переплетения жизней бедного вора, обеспеченной девушки-адвоката и её опекуна-судьи, который не знает, что вор — его сын.

Один из наиболее известных фильмов в творчестве Раджа Капура. В этом фильме он впервые предстал в образе бродяги, впоследствии развитом в его картине «Господин 420» (1955) и ставшем его наиболее известной экранной маской.

Фильм пользовался огромной популярностью на родине, а также в Советском Союзе, Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Сюжет 
Радж родился и живёт в трущобах, промышляя воровством. Его отец, богатый окружной судья Рагунат, много лет назад выгнал из дома беременную жену, заподозрив её в бесчестии. В начальной школе Радж подружился с Ритой, девочкой из состоятельной семьи. Судья Рагунат, опекун Риты, позаботился о том, чтобы неблагонадёжный Радж не виделся с Ритой, и увёз её в другой город.

На улице Радж знакомится с бандитом Джаггой, который заменяет ему отца и обучает воровскому ремеслу. Несмотря на успехи в этом ремесле, Раджа мучают угрызения совести. Он оказывается человеком, у которого много лиц. Проходит много лет. Выйдя в очередной раз из тюрьмы, Радж случайно встречает Риту. Детская дружба перерастает в романтическую любовь. Рита не знает об «истинном лице» Раджа, и это усугубляет его переживания о своей загубленной жизни. Радж пытается порвать с воровской жизнью. В приступе ярости, защищая мать и себя, он убивает Джаггу. Когда же Радж узнает, что судья Рагунат — его настоящий отец, виновный в страданиях матери, он врывается в дом Рагуната, пытаясь убить и его. Его арестовывают и судят. Рита, только что получившая диплом адвоката, пытается защитить его, рассказав суду присяжных всю горькую правду. Раджу предстоит провести три года в каторжной тюрьме, но преданная Рита сочувствует ему и обещает, что дождётся.

В ролях 
 Радж Капур — Радж Рагунат
 Наргис — Рита
 Притхвирадж Капур — судья Рагунат
  — Джагга
  — Лила Рагунат, мать Раджа
  — невестка судьи Рагуната
 Шаши Капур — Радж в детстве
 Бэби Зубейда — Рита в детстве

Создание

Саундтрек 

Песню Раджа «Бродяга я» («Awaara hoon»), которую он поёт после того, как его выпустили из тюрьмы, в СССР исполнил Рашид Бейбутов на русском и хинди (грампластинка Апрелевского завода, русский текст Э. Александровой, В-24188, другая сторона пластинки — песня «Наша Индия», В-24187)

Критика

Успех на родине и за рубежом 
«Бродяга» собрал в прокате 1,25 крора, получив статус «блокбастер», и в течение года, вплоть до выхода фильма «Гордость» Мехбуба Хана, оставался самым кассовым фильмом в истории Болливуда.

В 1953 году фильм был номинирован на Гран-при Каннского кинофестиваля. Журнал Time внёс его в список «10 сокровищ индийского кино».

Премьера фильма на территории СССР состоялась 23 сентября 1954 года. Фильм повторно выпускался в советский прокат в 1959, 1965, 1977 и 1985 годах. По итогам первого выпуска в советский кинопрокат занимает 3-е место по посещаемости среди зарубежных лент. За всё время проката фильм посмотрели 63,7 млн зрителей.

Фильм дублирован на киностудии имени М. Горького, режиссёр дубляжа — Мария Сауц.

Роли дублируют

 Николай Александрович — Радж (роль Раджа Капура)
 Галина Малькова — Рита (роль Наргис)
 Сергей Курилов — судья Рагунат (роль Притхвираджа Капура)
 Яков Беленький — Джагга (роль К. Н. Сингха)
 Зинаида Щенникова — Лила Рагунат (роль Лилы Читнис)
 Толя Крылов — Радж в детстве (роль Шаши Капура)
 Оля Крылова — Рита в детстве (роль Бэби Зубейды)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обзор фильма на сайте planetbollywood.com

Фильмы Индии 1951 года
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Чёрно-белые фильмы Индии